Trichaulax (kever) : geslacht van kevers
 Trichaulax (plant) : geslacht van planten